Doelenhuis (Schoonhoven)
 Doelenhuis (Utrecht)